П'юрко — українське прізвище.

 П'юрко Богдан
 П'юрко Теодор

Українські прізвища